Ньюка́сл Юна́йтед () може значити:

 «Ньюкасл Юнайтед» — англійський футбольний клуб.
 «Ньюкасл Юнайтед Джетс» — австралійський футбольний клуб.